Катерина Макарова і Олена Весніна були дворазовими чинними чемпіонками, але Весніна вирішила того року не брати участі.

Ешлі Барті і Демі Схюрс виграли титул, у фіналі перемігши пару Макарова і Латіша Чжань з рахунком 4–6, 6–3, [10–8].

Сіяні пари 
Перші чотири сіяні пари виходять без боротьби в друге коло.

Сітка

Фінальна частина

Верхня половина

Нижня половина

Посилання 
Main Draw 

Rogers Cup 2018